

Osoby 
 Adam Galos – polski historyk
 Giselle Galos – kompozytorka
 Stanisław Galos – polski żołnierz

Zobacz też 
 Gálos